Anna Cabré i Pla (Barcelona 1943), geògrafa, catedràtica, experta en demografia i directora del Centre d'Estudis Demogràfics de la UAB
 Jaume Cabré i Fabré (Barcelona, 1947), escriptor i guionista 
 Jordi Cabré i Trias (Barcelona, 1974), advocat, periodista, novel·lista i polític 
 Jorge Cabré Rico (1961), fiscal i polític valencià, Conseller de Justícia i Benestar Social de la Generalitat Valenciana (2011 -2012)
 Josep Cabré Cercós (Barcelona), cantant i director coral català 
 Josep Cabré i Borrell (Reus, 1890 – Barcelona, 1988), empresari, polític i pintor català 
 Josep Cabré i Piera (Barcelona, 1933 – Madrid, 1981), metge dermatòleg i professor català 
 Manuel Cabré (Barcelona, 1890 — Caracas, 1984), pintor català, resident a Veneçuela durant gran part de la seva vida 
 Maria Teresa Cabré i Castellví (l'Argentera, Baix Camp, 1947), lingüista i filòloga catalana, doctora i catedràtica en filologia romànica, especialista en lexicologia, lexicografia i terminologia
 Màrius Cabré i Esteve o Mario Cabré (Barcelona, 1916 - 1990), torero, actor, poeta i presentador de televisió 
 Rossend Cabré i Pallàs (Xerta, Baix Ebre, 1910 - ?), polític català 
 Salvador Cabré i Puig (Mont-roig del Camp, 1931 – Barcelona, 2013), sacerdot català, que exercí de capellà a Santa Coloma de Gramenet 
 Toni Cabré (Mataró, Maresme, 1957), dramaturg, guionista i enginyer català
 Maria Cabré Roigé (Riudecols 1919 - Reus 2019) poetessa, coneguda amb el nom de ploma de Maria Cabré de Calderó.